И́горь Васи́льевич Садо́фьев (род. 28 января 1956 года) — российский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени.

Биография 
Родился 28 января 1956 года в селе Братовщина (Московская область). В 1977 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Проходил службу в Узбекистане, Афганистане и ПНР. Выполнил более 100 боевых вылетов. В 1987 году окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. После окончания учёбы был назначен на должность старшего штурмана полка, затем — командира эскадрильи в истребительном авиационном полку (Латвийская ССР). В 1990 году был переведен в Западную группу войск в ГДР на должность заместителя командира полка. С 1993 года — командир авиационного полка (Забайкальский военный округ). В 1996 году — начальник штаба дивизии в Бурятии, позже — командир дивизии. В 1998 году — заместитель командира отдельного корпуса ВВС и ПВО (Чита), в этом же году занял должность командира дивизии Дальневосточного объединения ВВС и ПВО в Комсомольске-на-Амуре.

В 1999 году поступил на учёбу в Военной академии Генштаба, после окончания которой назначен на должность заместителя командующего объединением ВВС и ПВО в Ростове-на-Дону. Через шесть месяцев Садофьев занял должность командующего 11-й армией ВВС и ПВО в Хабаровске.

14 мая 2007 года назначен на должность начальника авиации — заместителя главнокомандующего ВВС России. В октябре 2011 года покинул этот пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

Женат, имеет сына Виталия и дочь Татьяну.

Награды 
 Орден Святого Георгия IV степени № 005
 Орден «За военные заслуги»
 Орден Красной Звезды
 Заслуженный военный лётчик Российской Федерации
 Премия Правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие Военно-воздушных сил (17 декабря 2012) — за организацию и руководство строительством и развитием Военно-воздушных сил на соответствующих командных должностях

Примечания

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&H04/aac97dfe/index Садофьев, Игорь Васильевич] — az-libr.ru

Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие армиями ВВС и ПВО